El término Barbados puede hacer referencia a:

 Barbados, un país insular de las Antillas.
 Barbados, una banda de música popular sueca.
 Barbados,  una melodía de jazz compuesta por Charlie Parker.
 HMS Barbados (K504), fue una fragata clase Colony de la Marina Real británica.